Unter Roter Kreis versteht man:
 Roter Kreis, ein 1919 gegründeter inoffizieller Zusammenschluss wesensverwandter Corps im Kösener Senioren-Convents-Verband, siehe Kösener Kreise#Roter Kreis
 Roter Kreis, eine künstlerische Arbeitsgruppe der DEFA, siehe DEFA #Strukturveränderung nach Gründung der DDR
 Der rote Kreis, ein dänisch-deutscher Kriminalfilm von 1960, siehe Der rote Kreis (1960)
 Roter Kreis (Enzyklopädie), eine Fachenzyklopädie für Rotkreuz-Wissen